Карл Аугуст, велики војвода од Сакс-Вајмар-Ајзенаха (Вајмар, 3. септембар 1757- Graditz, 14. јун 1828)
је био велики војвода од Сакс-Вајмар-Ајзенаха из династије Сакс-Вајмар-Ајзенах. Био је син Ернста Аугуста II и Ане Амалије од Брауншвајг-Волфенбитела.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1757.
Умрли 1828.
Династија Сакс-Вајмар-Ајзенах